GGS steht für:
 Gemeinschaftsgrundschule
 German Graduate School of Management and Law in Heilbronn
 Global Geo Services
 Guildford Grammar School
 Goodgame Studios

Ggs. steht für:
 Gegensatz

ggs. steht für:
 gegenseitig

GGS